Marie Curie, física i química polonesa
 Pierre Curie, físic francès
 Irène Joliot-Curie, nobel de química, filla de Marie i Pierre
 Frédéric Joliot-Curie, nobel de química, assistent de Marie i marit d'Irène
 Curie, unitat de radioactivitat
 Temperatura de Curie o punt de Curie, propietat dels materials ferromagnètics i piezoelèctrics
 Constant de Curie, característica que indica la relació entre la susceptibilitat magnètica d'un material amb la temperatura
 Llei de Curie, de la magnetització segons la temperatura als materials paramagnètics